Por Olimpíadas de 1928 você pode estar procurando:

Jogos Olímpicos de Verão de 1928, em Amsterdã.
Jogos Olímpicos de Inverno de 1928, em St. Moritz.

Desambiguação
Desambiguações de esportes